Дивизион 2 1999/2000 годов () — 61-й сезон Второй лиги Франции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 31 июля 1999 года и закончился 20 мая 2000 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Лига 2 1999/00 на lfp.fr 
 Лига 2 1999/00 на rsssf.com 

1999/2000
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1999 году
Спорт во Франции в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000